Mstów (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Częstochowski
 Mstów (Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Częstochowski